Mützlitz steht für:
 Mützlitz (Nennhausen), ein Ortsteil der Gemeinde Nennhausen in Brandenburg, Deutschland

Mützlitz ist der Familienname folgender Personen:
 Henning Mützlitz (* 1980), deutscher Autor